Новоякупово — название населённых пунктов в России:

 Новоякупово — деревня в Зилаирском районе Башкортостана.
 Новоякупово — село в Абдулинском районе Оренбургской области.

См. также 
 Якупово
 Староякупово